Le  est le nom de plusieurs unités militaires :



États confédérés d'Amérique 
25th Virginia Infantry - vingt-cinquième régiment d'infanterie de volontaires de Virginie

25e régiment d'artillerie
25e régiment d'artillerie de campagne
25e régiment d'artillerie de marche
25e régiment d'artillerie divisionnaire
25e régiment de chasseurs à cheval
25e régiment de dragons
25e régiment du génie de l'air
25e régiment d'infanterie
25e régiment d'infanterie légère
25e régiment d'infanterie territoriale
25e régiment de marche
25e régiment de spahis marocains
25e régiment de tirailleurs algériens
25e régiment de tirailleurs sénégalais

Homonymie d'unités militaires